Rain on Me – singolo di Ashanti del 2003
 Rain on Me – singolo di Lady Gaga e Ariana Grande del 2020